Cyanin bezeichnet

 die chemische Verbindung Cyanidin-3,5-di-O-glucosid
 ein Mitglied der Farbstoffgruppe der Cyanine